

Verte est le féminin de vert.

Toponyme 
 
 
 
 Le Territoire Provence Verte est un des huit Territoires créés par le Conseil général du Var.
 La Vallée Verte est une vallée du bas-Chablais en France.
  Pointe-Verte, Rivière-Verte et Baie-Verte sont des villages canadiens.
 L’avenue verte est la voie verte reliant Forges-les-Eaux à Arques-la-Bataille.
 La baie Verte est un bras du détroit de Northumberland au Canada.

Urbanisme 
 La Montagne Verte est un quartier de la ville de Strasbourg. 
 Une ruelle verte est une ruelle de Montréal renaturalisée par les riverains.
 Une voie verte est, en Europe, une voie de communication autonome réservée aux déplacements non motorisés.
 Une coulée verte est un espace vert aménagé et protégé dans le cadre d'un plan d'urbanisation.
 Dans l'urbanisme britannique, la ceinture verte (Green belt) est un concept destiné à contrôler la croissance des villes.
 La Méridienne Verte est un projet de l'architecte Paul Chemetov pour les cérémonies de l'an 2000 en France.
 La trame verte est un réseau plus ou moins physiquement connecté d'espaces verts.
 Station verte est un label français décerné à des communes favorisant le tourisme de nature.
 La zone verte est une enclave hautement sécurisée dans la ville de Bagdad.

 La voie verte Trans-Ardennes est une piste cyclable utilisant les anciens chemins de halage le long de la Meuse.

 Le stade de la Cavée verte est l'ancien nom de l'actuel stade Charles-Argentin situé au Havre.

Écologie 
 La Révolution verte est une politique de transformation des agricultures des pays en développement.
 La chimie verte prévoit la mise en œuvre de principes pour réduire et éliminer l'usage ou la génération de substances néfastes pour l'environnement.
 Une marée verte est un important dépôt d'algues laissés par la mer à marée basse, ou flottant entre deux eaux lorsque la mer monte.
 La Fac verte est une association écologiste étudiante française.
 L'économie verte est l'ensemble de l'activité économique générée « par toutes les entreprises qui produisent des biens et services contribuant à éviter, réduire ou supprimer des nuisances pour l'environnement ».
 Une filière verte désigne spécifiquement certaines filières (de métiers de production ou service), impliquées dans la production « durable » de produits limitant leurs impacts sur l'environnement.

Arts et culture 
 La Lumière verte est un film de Frank Borzage.
 Qu'elle était verte ma vallée est un film de John Ford.
 La Chambre verte est un film français de François Truffaut.
 La Belle Verte est un film de Coline Serreau.
 La Verte moisson est un film de François Villiers.
 La Jument verte est un roman de Marcel Aymé, adapté au cinéma par Claude Autant-Lara.
 Une souris verte est une comptine enfantine, ainsi qu'un film de Mathias Ledoux et un film d'Orso Miret. 
 La Souris verte est une série télévisée canadienne.
  Radio Verte est la première radio FM dite "libre" à émettre ouvertement, défiant ainsi le monopole français sur les ondes.
 La Bibliothèque verte est une collection de livres éditée par Hachette et destinée aux enfants et préadolescents.
 Un Peau Verte est un représentant d'un ensemble de races fictives de l’univers de fantasy Warhammer.

Politique 
 La Ligue verte est un parti politique finlandais
 La Marche Verte désigne une marche pacifique lancée par le roi marocain Hassan II le .
 La Gauche verte est le nom d'un parti politique néerlandais et d'un parti politique hongrois.
 La Coalition pan-verte est une alliance politique informelle à Taïwan.
 La Confédération verte est un parti politique du Vanuatu.

Autre 
 L'Aiguille Verte est un sommet dans les Alpes.
 La Bande Verte était une société secrète criminelle active à Shanghai au début du .
 La terre verte est un pigment minéral naturel de teinte vert clair.
 À La Réunion, la sal'vert' est une salle faite d'une structure de bois recouverte de feuilles de cocotiers ou de palmes.
 La 
 La 
 La

Voir aussi